El término Generación del centenario puede referirse a:
Generación del centenario grupo generacional de artistas y escritores uruguayos que desarrollan sus obras alrededor de 1930, año en que se cumplieron 100 años de la Jura de la Constitución de dicho país.
Generación del centenario grupo de personas argentinas que dieron forma al Tucumán moderno, y dieron origen a la Universidad Nacional de Tucumán.
Generación del centenario grupo de jóvenes cubanos, liderados por Fidel Castro que asaltan el Cuartel Moncada y el Cuartel Carlos Manuel de Céspedes en el centenario del nacimiento de José Martí.
Generación del centenario grupo de intelectuales chilenos que a propósito del centenario de la independencia de producen importantes ensayos de postura eminentemente nacionalista.